Marlette ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Marlette (1949–2007), US-amerikanischer Karikaturist und Schriftsteller

Marlette ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marlette (Michigan)
 Marlette Township, Michigan